Aribo, als een korte vorm van de naam Aribert, is een naam die kan verwijzen naar:
Arbeo van Freising (~ 723-784), bisschop van Freising
Aribo I (850 - 909), graaf in Traungau en Markgraaf van de Beierse Ostmark
Aribo (Leoben) (Aribo II, 904), graaf in Leobental
Aribo (paltsgraaf) († 1001/1020), graaf in de Chiemgau en Leobengau, paltsgraaf van Beieren
Aribo (Mainz) (~990-1031), aartsbisschop van Mainz
Aribo von Sonnenburg († na 1022), een zoon van de Beierse Palatine Chuono
Aribo II, paltsgraaf van Beieren
Aribo Scholasticus, Benedictijns monnik en muziektheoreticus uit de 11e eeuw